Diaconu bzw. Diaconú ist der Familienname folgender Personen:

 Adina Diaconu (* 1999), rumänische Tischtennisspielerin
 Adrian Diaconu (* 1978), rumänischer Boxer
 Alina Diaconú (* 1946), argentinische Schriftstellerin rumänischer Herkunft
 Cornel Diaconu (* 1949), rumänischer Regisseur
 Eusebiu Diaconu (* 1981), rumänischer Ringer
 Mircea Diaconu (* 1949), rumänischer Politiker, Mitglied des Europäischen Parlaments
 Petre Diaconu (1924–2007), rumänischer Archäologe und Historiker
 Raluca Diaconu (* 1986), rumänische Sängerin, Gesangspädagogin und Radiomoderatorin